Арецина Клементина (; * 12, Пизаурум) е римлянка от 1 век.

Биография 
Родена е в Пизаурум (днес Пезаро, Италия) през 12 г. Дъщеря е на Арецин и съпругата му Тертула. Сестра е на Марк Арецин Клеменс (префект 38 г.).

Тя се омъжва за Тит Флавий Сабин, син на Тит Флавий Сабин и Веспасия Пола. Той е брат на римския император Веспасиан и чичо на Тит и Домициан.

През 47 г. нейният съпруг е суфектконсул. От 50 до 56 г., в началните години на Нерон, e управител на провинция Мизия. От 56 до смъртта на Нерон 68 г. Сабин e префект на Рим.

Тя има син, Тит Флавий Сабин (суфектконсул 69 г.) и дъщеря Флавия Сабина, родена през 30 г., която се омъжва за Луций Цезений Пет (консул 61 г.). Става баба на Тит Флавий Сабин (консул през 82 г.), Тит Флавий Клемент (консул 95 г.) и на Луций Юний Цезений Пет (суфектконсул 79 г.).

Литература 
 Rudolf Hanslik: Flavius II. 13

Жени от Древен Рим
Флавиева династия
Родени в Пезаро